Taubenbrunnen ist der Name folgender künstlerisch gestalteter Springbrunnen mit Taubenmotiv:

 Taubenbrunnen (Graz)
 Taubenbrunnen (Halle (Saale))
 Taubenbrunnen (Köln)
 Taubenbrunnen (München)
 Taubenbrunnen (Sarajevo)